Калаидзис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1976) — греческий баскетболист.
 Калаидзис, Хризостом (в монашестве Хризостом; род. 1946) — митрополит Мирликийский.